Toponímia:
 Coromines (Guixers), masia al municipi de Guixers a la comarca del Solsonès 
 Coromines (Moià), masia al municipi de Moià, a la comarca del Bages 
 Can Coromines (Bigues), masia al poble de Bigues (municipi de Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Can Coromines (Cabanelles), masia al municipi de Cabanelles a la comarca de l'Alt Empordà, 
 Les Coromines (Aguilar de Segarra), entitat de població d'Aguilar de Segarra 
 Biografies:
 Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 1905 — Pineda de Mar, 1997), lingüista català especialista en lingüística romànica
 Júlia Coromines i Vigneaux (Barcelona, 1910 - 2011), metgessa i psicoanalista catalana
 Pere Coromines i Montanya (Barcelona, 1870 - Buenos Aires, 1939), escriptor, polític i economista català 
 Obres:
 El Coromines
 Coromines (català), diccionari escrit per Joan Coromines i publicat en 9 volums i un índex entre el 1980 i el 1991